Waters peut désigner :

Patronyme

 Alice Waters (née en 1944), restauratrice américaine ;
 Alison Waters (née en 1984), joueuse de squash anglaise ;
 Crystal Waters (née en 1964), chanteuse afro-américaine ;
 Daniel Waters (né en 1962), scénariste, réalisateur et acteur américain ;
 Ethel Waters (1896–1977), chanteuse et actrice américaine.
 Fraser Waters (né en 1976), joueur anglais de rugby ;
 Harry Waters (né en 1976), pianiste britannique ;
 John Waters (1893–1965), réalisateur américain ;
 John Waters (né en 1946), réalisateur et acteur américain ;
 Larissa Waters (née en 1977), femme politique australienne ;
 Mark Waters (né en 1964), réalisateur américain ;
 Muddy Waters (1915–1983), musicien américain de blues ;
 Roger Waters (né en 1943), bassiste anglais, cofondateur du groupe anglais Pink Floyd ;
 Sarah Waters (née en 1966), écrivain britannique ;
 Sarah L. Waters, mathématicienne britannique ;
 Siyoli Waters (née en 1982) joueuse de squash sud-africaine ;

Autre
 Miss Waters (The Sea Lady), roman de H. G. Wells de 1902.
 Muddy Waters, album du rappeur Redman ;
 Nestlé Waters, filiale « eau » du groupe Nestlé.
 Waters (société), une société fabricant des appareils de laboratoire et des logiciels pour les piloter